Kraichbach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Gewässer:
 Kraichbach oder Kraich, rechter Zufluss des Oberrheins bei Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Alte Kraichbach (!), rechter Zufluss des Kotlachgrabens (zum Oberrhein) im Gemeindegebiet von Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreises, Baden-Württemberg; linker Abzweig des Kraichbachs gleich nach Hockenheim
 Kleiner Kraichbach (!), Oberlaufname bis vor Oberöwisheim des Oberöwisheimer Dorfbachs, rechter Zufluss des Kraichbachs, zuletzt im Mühlkanal der Appenmühle an dieser bei Oberöwisheim, Stadt Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kraichbach-Flutmulde, linker Zufluss des Kraichbachs in Flehingen, Gemeinde Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

 Hochwasserrückhaltebecken Kraichbach, nicht dauereingestautes Rückhaltebecken im Lauf des Kraichbachs unmittelbar vor Flehingen, Gemeinde Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Bauerbach- und Kraichbachtal, Landschaftsschutzgebiet um Kraichbach und Bauerbach nach Flehingen, Gemeinde Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kleiner Kraichbach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet um den Kleinen Kraichbach vor Oberöwisheim, Stadt Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kraichbach- und Weiherbachaue, Naturschutzgebiet um Kraichbach und Weiherbach in der Gemarkung von Gochsheim, Stadt Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kraichbachniederung, Naturschutzgebiet in der Kraichbachaue vor und bei der Appenmühle von Oberöwisheim, Stadt Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg